Cobb Hill bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Australien:
 Cobb Hill (Australien), in Victoria

in den Vereinigten Staaten:
 Cobb Hill (Indiana)	
 Cobb Hill (Kentucky)	
 Cobb Hill (Maine)	
 Cobb Hill (Massachusetts)	
 Cobb Hill (Montana)	
 Cobb Hill (Cheshire County, New Hampshire, 475 m)	
 Cobb Hill (Cheshire County, New Hampshire, 561 m)	
 Cobb Hill (New Jersey)	
 Cobb Hill (Madison County, New York)	
 Cobb Hill (Wayne County, New York)	
 Cobb Hill (Pennsylvania)	
 Cobb Hill (Addison County, Vermont)	
 Cobb Hill (Windsor County, Vermont, 307 m)	
 Cobb Hill (Windsor County, Vermont, 630 m)	

Siehe auch:
 Cobbs Hill
 Cobble Hill